Конечки — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в Мальской долине в 18 км к юго-востоку от города Печоры и в 2 км к северо-западу от Изборска. Восточнее протекает река Обдех, северо-восточнее — Мальское озеро.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 29 жителей, на 2011 год — 48 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района